Skogs landskommun kan syfta på:
Skogs landskommun, Hälsingland (1863-1970)
Skogs landskommun, Ångermanland (1863-1951)